Palaeochrysophanus hippothoe är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1761. Palaeochrysophanus hippothoe ingår i släktet Palaeochrysophanus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
hippothoe